Яне Сандански е един от най-влиятелните и популярни революционери в българската история, неговото име носят:

 град Сандански, област Благоевград;
 „Яне Сандански“ — планинска хижа в Пирин;
 Партизански отряд „Яне Сандански“ – български комунистически партизански отряд;
 Битолски народоосвободителен партизански отряд „Яне Сандански“ – югославски комунистически партизански отряд
 Яне Сандански — квартал на Скопие, Северна Македония.